Фуше,  или  — французская фамилия. Также распространена среди африканеров — потомков эмигрировавших в Южную Африку гугенотов.
 Фуше, Жозеф (1759—1820) — французский политический и государственный деятель.
 Фуше, Кристиан (1911—1974) — французский дипломат и политик.
 Фуше, Поль — французский сценарист.
 Фуше, Симон (1644—1696) — французский мыслитель.
 Фуше, Якобус Йоханнес (1898—1980) — президент ЮАР.